Vassal steht für:

 Vassal, eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Valpaços

VASSAL steht für:

 VASSAL, eine freie Java-Software

Vassal ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna-Ulrike Vassal (1920–?), deutsche Sopranistin und Gesangspädagogin
 Jean-Philippe Vassal (* 1954), französischer Architekt und Hochschullehrer
 Lucien Vassal (* 1937), französischer Schriftsteller, Politiker und Physiklehrer
 Vassal (Komponist), französischer Komponist des 16. Jahrhunderts